A história das ilhas do Oceano Pacífico.

 História da Austrália
 História do Brunei
 História das Fiji
 História das Filipinas
 História do Havai
 História da Indonésia
 História da Ilha Baker
 História da Ilha de Páscoa
 História das Ilhas Carolinas
 História das Ilhas da Sociedade
 História das Ilhas Galápagos
 História das Ilhas Marquesas
 História das Ilhas Salomão
 História do Japão
 História de Kiribati
 História da Malásia
 História da Melanésia
 História da Micronésia
 História da Nova Caledónia
 História da Nova Zelândia
 História de Papua-Nova Guiné
 História da Polinésia Francesa
 História da Samoa
 História da Samoa Americana
 História do Taiti
 História do Toquelau
 História de Tonga
 História de Tuamotu
 História de Vanuatu

História da Oceania